Гецевич:

 Гецевич, Герман Александрович (1961—2021) — русский поэт.
 Миркин-Гецевич, Борис Сергеевич (Бер Соломонович, 1892—1955) — русский и французский юрист и публицист историк права.